Дми́трий Бори́сов:
 Борисов, Дмитрий (род. 1987) — латвийский футболист.
 Борисов, Дмитрий Александрович (род. 1995) — белорусский футболист.
 Борисов, Дмитрий Викторович (род. 1977) — российский футболист.
 Борисов, Дмитрий Дмитриевич (род. 1985) — российский журналист, телеведущий.
 Борисов, Дмитрий Фомич (1788—1850) — русский архитектор.